ADT je zkratka, která může znamenat:
 Abstraktní datový typ – programování počítačů
 Algebraický datový typ — typ složený pomocí operací součtu a součinu 
 Asociace digitálních televizí
 Autodesk Architectural Desktop – CAD software od firmy Autodesk
 ADT (počítač) – značka československých hybridních a digitálních počítačů z let 1972–90
 ADT Personal Computers – registrovaná obchodní známka počítačů PC (zkratka znamená Advanced Digital Technologies)
 VKM kód dopravce Adria Transport
 Android Development Tools